Робертсфорс (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Робертсфорс — місто у Швеції, у лені Вестерботтен.